Duitsland:
Kreis Olpe, een district in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Olpe (stad), een stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
gehuchten in de gemeentes Kürten, Meschede en Wuppertal.

Verenigde Staten:
Olpe (Kansas), een plaats in de staat Kansas